Relieful reprezintă configurația unei suprafețe geografice în raport cu un plan de referință. Același termen se mai poate referi și la:
 Relief, sculptură artistică
 Relief, revistă culturală din Arad